D'Arcy Wentworth Thompson peut désigner :
 D'Arcy Wentworth Thompson (1829-1902), latiniste, linguiste et philosophe irlandais ;
 D'Arcy Wentworth Thompson (1860-1948), biologiste et mathématicien écossais, fils du précédent.